L'édition 2002 du tournoi de tennis d'Umag se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Carlos Moyà remporte le tournoi en simple en battant en finale David Ferrer. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, František Čermák et Julian Knowle s'imposent en finale face à Albert Portas et Fernando Vicente. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Umag
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel
 
 

Croatie
ATP 2002
Sport en Croatie en 2002
Tennis en juillet 2002